Wearside League 1898–99 var den syvende sæson af den engelske fodboldliga Wearside League. Ligaen havde deltagelse af tretten hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Sunderland East End Black Watch FC, som dermed vandt ligaen for anden sæson i træk - og tredje gang i alt.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 Non-League Matters - Wearside League 1892-1919  
 Wearside Football League – The History of the Wearside League 
 Wearside Football League – League Tables – 1892-1900

Noter 

Sæsoner i Wearside League
Fodbold i 1898
Fodbold i 1899